Howard Roberts (1843-1900) – scultore statunitense
 Howard Roberts (1929-1992) – musicista statunitense